Le Grand Prix automobile du Viêt Nam est une course automobile dont la première édition se tiendra à une date indéterminée sur le circuit urbain de Hanoï, un circuit temporaire empruntant les rues de Hanoï, capitale du pays, aux abords du stade national Mỹ Đình.

Projet et annonce 

En 2017, Bernie Ecclestone avait déjà refusé une offre de  d'euros pour la tenue d'un Grand Prix dans le pays car, selon lui, il y avait déjà assez de courses dans cette partie du monde, bien que le contrat, d'une durée de dix ans, soit déjà prêt. De plus, l'homme d'affaires souligne que le Viêt Nam n'a aucune histoire avec le sport automobile, comme c'est le cas en Russie ou en Azerbaïdjan où il y a déjà deux Grands Prix.

Les discussions continuent avec Liberty Media, le nouveau propriétaire de la Formule 1, et, le , le gouvernement annonce son soutien au projet de Grand Prix dans la capitale.

Le , la ville de Hanoï annonce que le projet est approuvé par les instances dirigeantes de la Formule 1 et de la FIA et qu'une course se tiendra à partir d', pendant plusieurs années. L'annonce est confirmée le  par Chase Carey, dirigeant du Formula One Group, qui insiste sur le fait que la course permettra d'attirer un nouveau public.

Si, initialement, un circuit autour du lac Hoan Kiem est envisagé, les abords du stade national Mỹ Đình sont finalement préférés, en raison notamment de la plus grande largeur des routes. Selon Charlie Whiting, la course devrait se dérouler en grande partie sur des routes déjà existantes. Selon les autorités locales, l'épreuve sera financée par des investisseurs privés, dont Vingroup et sa marque automobile VinFast, et les coûts engagés seront compensés par les revenus publicitaires. Le projet devrait coûter entre 50 et  de dollars.

Le premier Grand Prix de l'histoire, qui devait avoir lieu le 5 avril 2020, est reporté en raison de la pandémie de Covid-19 puis annulé le 25 août 2020. Le Grand Prix, qui n'a toujours pas accueilli d'épreuve, n'est pas retenu dans le calendrier 2021, l'un des responsables de l'organisation, Nguyen Duc Chung, président du comité populaire de Hanoï, ayant été arrêté pour corruption et « appropriation illicite de documents contenant des secrets d’état ». La course n'apparait pas non plus au calendrier 2022.

Tracé 
Le circuit, situé dans la ville de Hanoï, aux abords du stade, devrait faire  de long, il comprendra vingt-trois virages et une ligne droite principale d' où on estime que les monoplaces pourront atteindre la vitesse de . Il s'inspire de tracés existants, comme le Nürburgring pour les virages  et , les virages  à  rappellent la portion allant de Massenet au virage  de Monaco, les virages  à  copient les esses de Suzuka et les trois derniers virages reprennent les virages  à  du circuit international de Sepang.

Critiques 
Le projet de Grand Prix est cependant critiqué par certains fans mais aussi certains pilotes, Lewis Hamilton faisant le parallèle avec l'échec du Grand Prix automobile d'Inde et évoquant la faible affluence du public au Grand Prix automobile de Turquie. Le pilote britannique critique également l'absence de liens avec le sport automobile dans le pays.

Palmarès

Notes et références 

Grand Prix de Formule 1 du Viêt Nam